Escuintla (departement), een departement van Guatemala
Escuintla (stad), de hoofdstad van het departement